Die Saison 1998/99 war die dritte reguläre Saison der Western Professional Hockey League. Die 17 regulären WPHL-Teams absolvierten in der regulären Saison je 69 Begegnungen, während die beiden russischen Gastmannschaften HK Traktor Tscheljabinsk und Kristall Elektrostal acht bzw. neun Spiele bestritten. Das punktbeste Team der regulären Saison waren die Shreveport Mudbugs, die in den Play-offs zum ersten Mal den President’s Cup gewannen.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
 Der russische Eishockeyklub HK Traktor Tscheljabinsk nahm als Gastmannschaft an der WPHL teil und bestritt insgesamt neun Saisonspiele.
 Der russische Eishockeyklub Kristall Elektrostal nahm als Gastmannschaft an der WPHL teil und bestritt insgesamt acht Saisonspiele.
 Die Abilene Aviators wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen. 
 Die Alexandria Warthogs wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Die Arkansas GlacierCats wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Die Corpus Christi IceRays wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Die Tupelo T-Rex wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

 (Den Austin Ice Bats wurden 8 Punkte aufgrund eines Verstoßes gegen das WPHL-Regelwerk abgezogen)

President's Cup-Playoffs

Vergebene Trophäen

Weblinks 
 Saison 1998/99 auf hockeydb.com (engl.) 
 Vergebene Trophäen und Auszeichnungen

1998/99
Eishockeysaison 1998/99
Sportveranstaltung in Nordamerika